Bow River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Bow River (Goulburn River), Nebenfluss des Goulburn River in New South Wales
 Bow River (Ord River), Nebenfluss des Ord River in Western Australia
 Bow River (Indischer Ozean), im Süden von Western Australia

in Kanada:
 Bow River, Quellfluss des South Saskatchewan River in Alberta 

Bow River steht für:
 Bow River (Lied), ein Lied aus dem Album Circus Animals von Cold Chisel